„Conchita“ е дебютният албум на австрийската певица Кончита Вурст, спечелила 59-ото издание на песенния конкурс „Евровизия“. Албумът се очаква да излезе на австрийския пазар на 15 май 2015 г., а на българския – 18 май 2015 г.

Списък на песните 

Музикални албуми от 2015 година